Il doppio del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Ferreira e Antonio Prieto che hanno battuto in finale Sergio Roitman e Andrés Schneiter 6-1, 66-7, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (finale)
 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (Campioni)

 Márcio Carlsson /  Ricardo Schlachter (quarti di finale)
 Gustavo Marcaccio /  Patricio Rudi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 2001